Die 14. Biathlon-Weltmeisterschaften fanden 1975 in Antholz in Südtirol (Italien) statt.

Wegen der Olympischen Winterspiele im Folgejahr wurde bei den Biathlon-Weltmeisterschaften 1976 nur der noch nicht olympische Sprint ausgetragen.

Männer

Sprint 10 km 

Datum: 11. Februar

Einzel 20 km 

Datum: 14. Februar

Staffel 4 × 7,5 km 

Datum: 16. Februar

Medaillenspiegel

Literatur

Weblinks 
 
 
 

1975
Weltmeisterschaften
Weltmeisterschaften 1975